Тридцать пятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 21 сентября 1980 года по 17 мая 1981 года. Победителем пятый раз подряд (впервые в истории чемпионатов) стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
Впервые с сезона 68/69 чемпионат был проведён в два этапа. На предварительном этапе команды провели, как и прежде, четырёхкруговой турнир, а после полуторамесячного перерыва, связанного с участием сборной в чемпионате мира, первые шесть клубов провели однокруговой турнир с учётом всех набранных ранее очков.
Для обмена командами между лигами была разработана новая схема переходного турнира – последние шесть команд высшей лиги играли по два матча с первыми шестью командами первой лиги. Набранные в нём очки суммировались с результатами предварительных этапов в каждой лиге, и две худшие команды высшей лиги выбывали из неё, а их заменяли две лучшие команды первой лиги. Одновременно шло распределение мест в турнирных таблицах лиг. Аналогичный турнир был проведён и между первой и второй лигами.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 9 лучших команд прошлого сезона, лучшая команда первой лиги и два победителя переходного турнира, на этот раз по одному из высшей и первой лиг. После предварительного этапа первая шестёрка команд продолжала разыгрывать медали, вторая вела борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 21 сентября по 19 марта. Хотя одной из целей нового порядка проведения чемпионат было повышение напряжённости турнира вплоть до его окончания, фактически турнир закончился на первом этапе. Чемпион после него уже был известен, а призёры были не досягаемы для остальных команд, причём третья команда могла догнать вторую только теоретически. Ещё меньшие шансы остаться в высшей лиге были у двух последних участников.

Финал 
Матчи прошли с 3 по 17 мая. Из 15 игр 8 прошли в Москве, 3 на Украине (2 в Киеве и 1 в Харькове), и по 2 в Челябинске и Риге.
Потеряв в итоге по три очка из десяти в матчах с призёрами, четыре очка с четвёртой командой, и два очка с командами второй шестёрки, ЦСКА уверенно выиграл чемпионат, установив два новых рекорда – пятое подряд чемпионство и отрыв от второй команды в 16 очков.
Если призёры были уже фактически определены, то за остальные места ещё велась борьба. Уже зная о проигрыше «Трактора» в последнем туре, рижское «Динамо» не смогло переиграть в Киеве местный «Сокол», в результате положение команд в первой шестёрке не изменилось.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 79 очков (42+37)
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 61 очко (36+25) 
Николай Дроздецкий (ЦСКА) – 58 очков (30+28)
Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 58 очков (23+35) 
Виктор Жлуктов (ЦСКА) – 55 очков (29+26) 
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 53 очка (21+32) 
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 50 очков (26+24)
Сергей Шепелев («Спартак» Москва) – 48 очков (28+20)
Игорь Ларионов («Химик» Воскресенск) – 45 очков (22+23)
Владимир Петров (ЦСКА) – 43 очка (19+24)

Лучшие снайперы 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 42 шайбы
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 36 шайб
Николай Дроздецкий (ЦСКА) – 30 шайб
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 29 шайб
Виктор Жлуктов (ЦСКА) – 29 шайб
Сергей Шепелев («Спартак» Москва) – 28 шайб
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 26 шайб
Вячеслав Быков («Трактор» Челябинск) – 26 шайб
Владимир Крутов (ЦСКА) – 25 шайб
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 24 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Александр Менченков («Сокол» Киев) – 72 минуты
Валерий Сидоров («Сокол» Киев) – 69 минут
Борис Веригин («Химик» Воскресенск) – 64 минуты
Владимир Дурдин («Динамо» Рига) – 62 минуты
Сергей Девятириков (СК им. Салавата Юлаева Уфа) – 56 минут
Владимир Бородулин (СК им. Салавата Юлаева Уфа) – 56 минут
Владимир Локотко (СКА Ленинград) – 56 минут
Вячеслав Лавров (СКА Ленинград) – 56 минут
Владимир Ковин («Торпедо» Горький) – 54 минуты
Владимир Голиков («Динамо» Москва) – 54 минуты
Зинэтула Билялетдинов («Динамо» Москва) – 54 минуты

Призы и награды 
{|class="wikitable"
!Приз!!Победитель
|-
|«Приз справедливой игры»||ЦСКА - 328 очков (200 нач. очков + 396 штр. минут - 268 шайб)
|-
|«Приз имени В.М.Боброва»||ЦСКА - 299 шайб
|-
|«Самому результативному игроку»||Сергей Макаров (ЦСКА) - 79 очков (42 шайбы + 37 передач)
|-
|«Лучший хоккеист года»||Владислав Третьяк (ЦСКА) – 158 очков
|-
|«Три бомбардира»||С.Макаров – В.Жлуктов – В.Крутов (ЦСКА) – 92 шайбы (42 + 25  + 25)
|}

 Лучшие игроки сезона (символическая сборная) 

 Список 34-х лучших 

 10 лучших арбитров сезона 
 Ю.Брыкин (Москва)
 Г.Григорьев (Киев)
 В.Домбровский (Челябинск)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Никульцев (Москва)
 В.Осипчук (Киев)
 Н.Резников (Москва)
 А.Федотов (Горький)

 Факты чемпионата 
 Переходы 
 В «Спартак» перешли Сергей Капустин (ЦСКА) и Виктор Тюменев («Крылья Советов»)
 В московское «Динамо» перешёл Владимир Мышкин («Крылья Советов»)
 В рижское «Динамо» перешёл Хелмут Балдерис (ЦСКА)
 В «Крылья Советов» перешёл Александр Пашков («Химик»)
 В СКА перешёл Сергей Мыльников («Трактор»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА - СКА, «Химик» - «Динамо» Минск – 13-2, и «Спартак» - «Динамо» Минск – 12-1. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА с минским «Динамо» – 12-4 и 11-5, и «Спартака» с СК им. Салавата Юлаева – 9-7. 
Наименее результативными стали матчи московского «Динамо» с «Крыльями Советов», «Трактора» с «Соколом» и  «Сокола» с «Крыльями Советов» – команды не забросили ни одной шайбы.

 Судейство   
В матче «Трактор» - ЦСКА, проведённого 20 октября , при счёте 2-2, за 4 минуты до конца игры в ворота хозяев была заброшена шайба. Судья В.Кузнецов (Рига) зафиксировал гол, но затем под давлением игроков и тренеров «Трактора» отменил его, после чего под давлением тренера ЦСКА вновь засчитал. За серьёзные ошибки и проявленную нерешительность Федерация хоккея СССР отстранила арбитра от судейства игр чемпионата СССР в высшей лиге до конца года, а тренерам команд за оспаривание решения судьи, затягивание встречи и за вмешательство в действия арбитра были объявлены выговор и замечание соответственно.

 Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 28 марта по 10 мая. По их результатам «Крылья Советов», выступив хуже всех команд высшей лиги, опустились на 2 строчки вниз, а СК им. Урицкого смог сместить с третьего места первой лиги «Автомобилист», набравший всего 2 очка.

 Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух первых команд, перешедших в высшую лигу, и перешедших во вторую лигу двух последних команд и двух команд, проигравших в переходном турнире, две команды вылетевшие из высшей лиги и из второй лиги победители зон и два победителя переходного турнира. После предварительного этапа первая шестёрка команд играла за выход в высшую лигу, последние шесть команд вели борьбу за право остаться в первой лиге, остальные четыре участника играли за 7-10 места.

 Предварительный этап 
Матчи прошли с 25 сентября по 24 марта. Уже на первом этапе определились команды, которые выйдут в высшую лигу и последняя команда лиги. На втором этапе оставалось лишь выяснить кто будет ещё одним участником, вылетевшим в низший дивизион. На это претендовали сразу четыре команды.Лучший бомбардир''' – Сергей Абрамов («Ижсталь» Ижевск), Игорь Кузнецов («Торпедо» Усть-Каменогорск) - 54 шайбы.

За 7-10 места 
Команды провели четырёхкруговой турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого 8 и 10 команды предварительного этапа опередили соответственно 7 и 9 команды.

Переходный турнир между первой и второй лигами 
По итогам турнира среди команды первой лиги определился второй участник переходящий во вторую лигу, им стал СКА МВО. Среди команд второй лиги изменений в турнирной таблице не было.

Класс «А». Вторая лига 
Количество участников было увеличено с 28 до 32 команд, по 16 в обеих зонах. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу победителей зон и вторых команд, выигравших переходный турнир, четыре аутсайдера первой лиги, и две лучшие команды класса «Б». К ним добавились алма-атинский «Енбек» и ленинградский «Ижорец». 
По три лучшие команды зон продолжали соревноваться за выход в первую лигу.

Западная зона 
Матчи прошли с 1 октября по 20 марта.

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 45 до 39.

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 16 по 22 марта в Липецке. Кроме победителей зон также играли хозяева льда, занявшие в своей зоне последнее место. Команда выступала вне конкурса, однако результаты матчей с её участием учитывались в общем зачёте, что повлияло на главный результат турнира – выход в класс «А».
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Александр Булычёв («Темп»)
 Лучший нападающий – 
 Лучший бомбардир – Владимир Шумков («Трактор») – 11 (5+6) очков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1980-81 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1980/1981 - 1984/1985. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1980/1981 - 1984/1985. Справочник. Москва. 2015.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1980—1981
 http://www.hockeystars.ru/art1981.php
 http://www.championat.com/hockey/article-62823-nasha-istorija-chast-35-1980-1981.html

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1980 год в хоккее
1981 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1981 году
Чемпионаты СССР в 1980 году